Hoplodactylus delcourti (лат.) — очень крупный, вероятно вымерший в 1870 году, вид гекконов. Являлся самым крупным видом гекконов.

История открытия 
Единственный известный экземпляр был пойман между 1819 и 1902 годами (наиболее вероятно между 1833 и 1869), и всё последующее время хранился во французском музее. В 1986 году случайно найден в архиве подвальных помещений и был идентифицирован Бауэром как представитель рода Hoplodactylus, назван в честь руководителя данного отдела экспозиции. На данный момент вид считается вымершим.

Однако имеется вероятность, что вид не вымер и всё ещё существует где-то в труднодоступных местах Новой Зеландии.
«с Новой Зеландии периодически поступают непроверенные слухи о гигантских ящерицах живущих в кронах огромных деревьев. Причём все рассказчики на удивление одинаково указывают размер (около 60 или чуть более сантиметров) который практически идентичен с размерами единственного хранящегося в музее H. delcourti…», «… на Новой Зеландии есть первичные леса где ещё никто не бывал…» (Ю. Каверкин).

Описание 
Был самым крупным гекконом. Достигал длины 60 см при массе в 600 грамм.

Распространение 
Описан по единственному экземпляру неизвестного происхождения. Особенности морфологии этого геккона позволили ограничить его возможный ареал до Новой Зеландии и Новой Каледонии. Так как в фольклоре новозеландского народа маори есть гигантская ящерица, описание которой похоже на известный экземпляр, вид был отнесён к фауне этой страны.

Хотя авторы описания этого вида предполагали, что небольшая реликтовая популяция этого вида могла сохраниться на Северном острове, современные исследователи считают вид вымершим.

Примечания

Литература 
 «New Zealand frogs and reptiles», Brian Gill and Tony Whitaker, David Bateman publishing, 1996
 «Hoplodactylus delcourti n. sp.(Reptilia: Geckonidae), the Largest Known Gecko», Bauer, A.M. & Russell, A.P.; New Zealand Journal of Zoology (1986), Vol. 13: 141—148.

Ссылки 
 

†
†
Вымершие ящерицы
Виды животных, вымерших после 1500 года
†
†